El nombre propio Juventino (variante latina de Juven, Juvencio , que significa quien respeta la juventud), hace referencia a varios artículos:

Personas  
 Juventino Castro Sánchez, empresario transportista y político mexicano.
 Juventino Castro y Castro, abogado.
 Juventino de Antioquía, miembro de la guarda imperial de Juliano el Apóstata.
 Juventino Rosas
 Juventino Sánchez de la Vega

Lugares 
 Santa Cruz de Juventino Rosas, uno de los 46 municipios que conforman el estado de Guanajuato, en México.